Glans – rodzaj małży z rodziny Carditidae

Anatomia:
 glans – żołędziowate zakończenie ciała niektórych sikwiaków
 glans – wtórne prącie ważek
 glans – część distifallusa niektórych muchówek
 glans – zgrubienie na końcu bazyfallusa muchówek z nadrodziny Tephritoidea
 glans clitoridis – żołądź łechtaczki kręgowców
 glans penis – żołądź prącia kosarzy i kręgowców
 glans penis – pęcherzyk prąciowy motyli

Przypisy